Farner ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Farner (1842–1913), Schweizer Ärztin und Frauenrechtlerin
 Donald Sankey Farner (1915–1988), US-amerikanischer Ornithologe und Tierphysiologe
 Ellen Farner (* 1940 oder 1941), Schauspielerin sowie Model
 Hermann Farner (1885–1958), Schweizer Landwirt, Funktionär und Nationalrat (BGB)
 Jakob Farner (1918–1995), Schweizer Blasmusikdirigent
 Konrad Farner (1903–1974), Schweizer Kunsthistoriker und sozialistischer Intellektueller
 Mark Farner (* 1948), US-amerikanischer Gitarrist und Songschreiber
 Martin Farner (* 1963), Schweizer Unternehmer und Politiker (FDP.Die Liberalen)
 Oskar Farner (1884–1958), Schweizer evangelischer Geistlicher und Zwingliforscher
 Philippe Farner (* 1970), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler
 Ulrich Farner (1855–1922), Schweizer Journalist und Mundartschriftsteller

Farner steht für folgende Unternehmen:

 Farner Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller